Milicz ist der Name folgender Orte in Polen: 
 Milicz, deutsch Militsch, Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Milicz (Drezdenko), deutsch Militzwinkel, Wohnplatz in der Gmina Drezdenko in der Woiwodschaft Lebus
 Milicz (Boleszkowice), Wohnplatz in der Gmina Boleszkowice in der Woiwodschaft Westpommern